«I'm Not Dead» — четвертий студійний альбом американської співачки Pink. Випущений 2006 року.

Список композицій

Посилання 
 Офіційний сайт співачки 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Pink
Англомовні музичні альбоми
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном